Línea N9 puede referirse a:
 Línea N9 de la EMT Madrid, España.
 Línea N9 de autobús urbano de Pamplona, España.